Catégorie A peut faire référence à:
 La catégorie A des inscrits à Pôle emploi ;
 La catégorie A dans la fonction publique française ;
 La catégorie A des stations de radio selon le CSA ;
 La catégorie A, dans le cadre du contrôle des armes à feu en France.